

Сент-Мартін — метеоритний кратер у провінції Манітоба.
 Сент-Мартін — парафія у провінції Нью-Брансвік.

Сент-Мартін — місто, штат Міннесота
 Сент-Мартін — округ (парафія) у штаті Луїзіана.
 Сент-Мартін — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Сент-Мартін — переписна місцевість, штат Огайо

Інше 
 Сен-Мартен — острів в Карибському морі у північній частині гряди Східних Карибських островів, найпівнічніший з групи Малих Антильських островів.
 Сент-Мартін-ін-зе-Філдс — англіканська церква у Лондоні, Велика Британія.

Див. також 
 Сент-Марі